Niemcy:
 Sülz – rzeka, dopływ Agger
 Sülz – dzielnica Kolonii

Zobacz też:
 Sülze